Džudaško natjecanje za žene u kategoriji do 70 kilograma na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Janeiru održano je 10. kolovoza u Carioca Areni 2.

U ovoj kategoriji natjecale su se 24 džudašice iz 24 države U prednatjecanju bile su podijeljene u 4 skupine, iz kojih su se pobjednice borile dalje u poluzavršnici i završnici. Džudašice koje su došle do završnice, plasirale su svoje protivnice iz prednatjecanja u repasaže i kasnije borbu za brončano odličje s poraženima u poluzavršnici.

Zlatno odličje osvojila je japanska džudašica Haruka Tachimoto, koja je u završnici svladala Kolumbijku Yuri Alvear. Brončano odličje podijelile su Sally Conway iz Ujedinjenog Kraljevstva i Laura Vargas Koch iz Njemačke.

Rezultati

Repasaži

Borba za brončano odličje

Izvori 
 www.rio2016.com - Džudo, žene do 70 kg  

Džudo na OI 2016.